Čejkovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Čejkovice (okres České Budějovice)
 Čejkovice (okres Kutná Hora)
 Čejkovice (okres Znojmo)
 Čejkovice (okres Hodonín)